Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 12 – 16 stycznia. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie i biegu pościgowym.

Pierwszego dnia odbywały się biegi indywidualne mężczyzn. Wygrał w nich Norweg Emil Hegle Svendsen przed Francuzem Martinem Fourcadem i Austriakiem Dominikiem Landertingerem. W drugim dniu odbywały się biegi indywidualne kobiet. Wygrała w nich Rosjanka Olga Zajcewa przed Niemką Andreą Henkel i Szwedką Heleną Ekholm. Trzeciego dnia odbyły się sprinty mężczyzn. Wygrał w nich Norweg Lars Berger przed Francuzem Martinem Fourcadem i Rosjaninem Iwanem Czeriezowem. Kolejnego dnia odbywały się sprinty kobiet. Wygrała w nich Norweżka Tora Berger przed Niemkami Andreą Henkel i Magdaleną Neuner. Ostatniego dnia rozgrywano biegi pościgowe. Wśród mężczyzn wygrał Szwed Björn Ferry przed Francuzem Martinem Fourcade i Niemcem Michaelem Greisem. Wśród kobiet wygrała Norweżka Tora Berger przed Niemką Magdaleną Neuner i Finką Kaisą Mäkäräinen.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne – 12.01.2011, 13.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 101 zawodników. Na starcie nie pojawili się  Jakov Fak,  Andriej Deryzemla,  Janov Vit oraz  Rune Brattsveen. W trakcie rywalizacji wycofali się  Tobias Eberhard oraz  Lucien Sloof.
 
Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 93 zawodniczek. Na starcie nie pojawiły się  Martina Charapanova,  Dorothea Wierer oraz  Olga Nazarowa. W trakcie zawodów wycofały się  Žanna Juškāne,  Wang Xue oraz  Inna Suprun. 

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Sprinty – 14.01.2011, 15.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 100 zawodników. Na starcie nie pojawili się  Dominik Landertinger,  Jakov Fak oraz  Vit Janov, w trakcie rywalizacji wycofał się  Anton Szypulin.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodniczek. Na starcie nie pojawiły się  Agnieszka Cyl,  Kari Eie,  Oksana Chwostenko,  Olga Nazarowa i  Olga Połtaranina.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Biegi pościgowe – 16.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów przystąpiło sześćdziesięciu najlepszych zawodników w sprincie. Na starcie nie pojawił się  Ole Einar Bjørndalen, a biegu nie ukończył  Benjamin Weger.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów przystąpiło sześćdziesiąt najlepszych zawodniczek w sprincie. Na starcie nie pojawiła się  Eveli Saue, a biegu nie ukończyła  Luminita Piscoran.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011